Antu (spirito) – spirito della mitologia mapuche
 Antu (dea) – dea della mitologia accadica
 Antu (India) – città indiana
 Contea di Antu – contea cinese
 Antu (telescopio) – telescopio del VLT